Jaroslav Suchý je jméno více osob: 

 Jaroslav Suchý (antropolog) (1926–1975) – specialista na zdravotnickou výchovu, antropologické výzkumy československé populace, na vývojové zvláštnosti dětí a mládeže, profesor antropologie na Pedagogické fakultě UK v Praze
 Jaroslav Suchý (krasobruslař) (* 1971) – český krasobruslař a politik KDU-ČSL, náměstek primátorky města Brna
 Jaroslav Suchý – český občan, který je od jara 2009 mediálně známý jako „muž, který pohladil Obamu“

Reference